NGC 78A, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Vissen
 NGC 78B, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Vissen